Эта статья — о фильме. Об  () см. .
«Женщина из джунглей» () — американский фильм ужасов 1944 года.

Сюжет 
В ночном саду женщина нападает на мужчину, но тот в схватке убивает её, вколов что-то из шприца.

Газеты трубят об этом убийстве, совершённом, как выясняется, доктором Карлом Флетчером. Идёт судебное разбирательство. Доктор признаёт своё преступление и рассказывает, что его к этому привело…

Доктор находится на цирковом представлении. На арене — отважный дрессировщик Фред Мейсон и несколько львов и тигров. Внезапно в шатёр ударяет молния, гаснет свет, свод рушится, начинается хаос и паника. Один из львов почти расправляется с дрессировщиком, но на арене появляется гигантская горилла, которая спасает мужчину и хочет унести его с собой. В спину обезьяне стреляет полицейский. Убитую гориллу по имени Чила у цирка выкупает Флетчер, внимательно следивший за происходящим. Доставив её в свою лабораторию, он оживляет примата. Узнав, что Чила жива, к доктору приезжает спасённый дрессировщик. Он рассказывает о своей странной ассистентке, Поле Дюпри, которая одним только взглядом усмиряет крупных хищников и которая периодически пропадала, нет её нигде и сейчас.

Однажды ночью выздоравливающая Чила исчезает из лаборатории, а вскоре доктор с помощником находят в кустах неподалёку красивую молчаливую девушку (зрителю ясно, что это и есть та загадочная ассистентка, но доктор об этом не догадывается). Флетчер проводит первичное медицинское обследование загадочной гостьи, в ходе которого она показывает нечеловеческую силу рук во время душевного волнения. К доктору приезжает его дочь Джоан с женихом Бобом. Пола после знакомства с молодым человеком отказывается от еды и явно влюбилась в него. Вскоре Джоан с Бобом приезжают снова, отправляются на ночную прогулку по реке на каноэ. Пола следит за парочкой, попутно убивая надоедливого Вилли, помощника доктора. Невидимое подводное существо переворачивает лодку с влюблёнными посреди реки. Управляющий Джордж докладывает доктору, что ночью кто-то убил сторожевую собаку и несколько кур, взломав замок курятника. Флетчер похищает из комнаты Полы флакон духов, чтобы сравнить отпечатки пальцев на нём с отпечатками пальцев на замке (доктора, выходящего из её комнаты, видит вернувшаяся с прогулки Пола, и это усиливает её ненависть к нему). Его подозрения оправдываются: отпечатки идентичны, только на замке они раза в четыре больше. Теперь Флетчер понимает, что Чила и Пола — это одно и то же существо: то человек, то — обезьяна.

Пола просит Боба увезти её с собой, обвиняя доктора Флетчера в жестоком обращении с собой. Тот отказывается, не верит, но вскоре становится свидетелем сцены, из которой делает вывод, что его будущий тесть действительно издевается над девушкой. На самом деле та пришла в кабинет к доктору, чтобы сообщить ему, что уезжает, но сначала убьёт его и набросилась на Флетчера. Вскоре Джордж и мисс Грей, служанка, сообщают Флетчеру, что обнаружен изуродованный труп Вилли, а Пола исчезла. Доктор отправляется к своей дочери, расспрашивает её об исчезнувших Бобе и Поле, рассказывает ей о своей теории, что эта девушка — человек и обезьяна одновременно.

Боб посещает с Полой врача, а на обратном пути у них происходит ссора. Наконец, у самого дома, Боб заявляет, что любит Джоан, и разъярённая Пола покидает машину, растворяясь в темноте. К Бобу подбегает Джоан, она рассказывает своему жениху о выводах отца, и молодой человек бросается извиняться перед доктором. Джоан, оставшись одна, отправляется через ночной сад, в свой домик, Пола следует за ней. Джоан запирается внутри, Пола пытается пробраться внутрь. К дому Джоан прибегает взволнованный отец, там на него нападет Пола. Он вкалывает ей что-то из шприца и женщина умирает.

Суд не может определиться: доктор Флетчер убил женщину или всё же обезьяну? В полном составе, включая присяжных и свидетелей, суд отправляется в морг, где хранится тело Полы Дюпри. После смерти она приобрела свой истинный облик: все убеждаются, что это обезьяна. Доктору Флетчеру приносят извинения и отпускают на свободу.

В ролях 

 Дж. Кэррол Нэш — доктор Карл Флетчер
 Акванетта — Пола Дюпри, женщина-обезьяна
 Лоис Коллиер — Джоан Флетчер, дочь доктора
 Милбёрн Стоун — Фред Мейсон, дрессировщик
 Эвелин Анкерс — Бет Мейсон, его жена
 Сэмьюэл С. Хайндс — коронер
 Дугласс Дамбрилл — окружной прокурор
  — Джордж, смотритель усадьбы
 Нана Брайант — мисс Грей, служанка Карла Флетчера
  — доктор Мередит
  — служащий морга
  — Джо, дактилоскопист
  — Фред Мейсон (дублёр Милбёрна Стоуна, дрессировщик)

В титрах не указаны
 Винс Барнетт — Кудряш ()
 Уилсон Бендж — судебный стенографист
 Джон Кэррадайн — доктор Зигмунд Уолтерс (архивная съёмка)
  — присяжный
 Хейни Конклин — присяжный
 Беатрис Робертс — присяжная
 Рэй «Авария» Корриган — горилла Чила (архивная съёмка)
  — сосед Бет Мейсон (архивная съёмка)
  — шпрехшталмейстер (архивная съёмка)

Производство и показ 
Изначально картина называлась «Королева джунглей». Сценарий пришлось редактировать, так как он не соответствовал Кодексу Хейса: в нём были усмотрены намёки на зоофилию; окружной прокурор был признан слишком недостойным и несимпатичным; а также потребовалось внести ясность, что Пола Дюпри не была обнажена, когда превращалась из обезьяны в человека.

Съёмки «Женщины из джунглей» были начаты 14 февраля 1944 года и заняли 7 (по словам режиссёра Ле Борга) или 12 (согласно документам) дней. Премьерный показ состоялся 7 июля того же года.

Позднее режиссёр заявил: «У фильма был ужасный сценарий и вообще глупая идея. Но у меня был контракт. Если бы я отказался от него, меня бы отстранили от работы без оплаты, и я бы ничего не получил». И ещё: «Более психологический подход к фильму — это был единственный способ сделать сценарий приемлемым… История была настолько плоха, что я должен был сделать хоть что-то».

Исполнительница роли женщины-обезьяны, Акванетта, рассказывала: «Я играла свою роль как мне было поручено, а не как могла. Я чувствовала, что была собственностью, а не актрисой; понимала, что меня используют». После этой ленты актриса ушла из Universal Pictures, хотя по контракту должна была исполнить ту же роль в следующем фильме — «». В итоге, в новой картине экранное время женщины-обезьяны было заметно урезано, а её роль, сведённую к минимуму, исполнила актриса и певица .

Критика 
 Фрэнк Куин, New York Daily Mirror: «история рассказана достаточно разумно… Нэш — самый убедительный исполнитель роли озадаченного медика».
 Кейт Кэмерон, Daily News: «обилие … Акванетта играет „с ходульным видом“, а другие актёры ведут свои роли с уверенностью, пытаясь придать абсурдной истории подобие реальности».
 : «После окончания фильма у вас может возникнуть тайное желание превратиться в гориллу — всего один раз — и разрушить кинотеатр».
 Босли Краузер, The New York Times: «Что Universal Pictures делает с нами? Хочет сделать из нас всех обезьян?»
 Ханс Дж. Столл, AllMovie: «…сильный претендент на звание худшего фильма ужасов Universal 1940-х годов… фильм насыщен кажущимися бесконечными флешбэками…»
 В книге «Ужасы Universal Pictures» сказано: «Этот фильм — замаскированная попытка переписать „Людей-кошек“. Только здесь женщина превращается в обезьяну, а не в леопарда, когда она сексуально возбуждена»; «лента активно начинается, но быстро скатывается в безответную скуку… Это — рутина, которую непросто высидеть даже фанатам ужасов Universal Pictures».

См. также

Примечания

Ссылки 
 «Женщина из джунглей» на сайте tcm.com
 Jungle Woman // Variety'' // 19 июля 1944 // Vol. 155 no. 4 // стр. 18
 «Женщина из джунглей» на YouTube

Фильмы США 1944 года
Фильмы ужасов 1944 года
Фильмы ужасов США
Чёрно-белые фильмы США
Фильмы про обезьян
Фильмы Universal Pictures
Фильмы Реджинальда Ле Борга